El nombre Carlos Duarte puede referirse a:

 Carlos Maria Duarte Silva (1806-1852), político brasileño.
 Carlos Duarte Silva (1827-1876), comerciante y político brasileño.
 Carlos Duarte Costa (1888-1961), religioso brasileño.
 Carlos Duarte Moreno (1906-1969), poeta mexicano.
  Carlos Domingos Duarte (1933-????), futbolista portugués.
 Carlos Federico Duarte Gaillard (1933-), historiador venezolano.
 Carlos Eduardo Duarte Ribeiro (1956-), futbolista brasileño -conocido como "Carlinhos".
 Carlos Duarte (1957-2003), compositor y pianista venezolano.
 Carlos Augusto Duarte Burgo (1958-), político caboverdiano.
 Carlos Manuel Duarte Quesada (1960-), científico español.